Puff kan syfta på:

Kläder och möbler 
 Puff (möbel) – en typ av klädd, benlös pall
 Puffärm –  kort ärm, som bildar en fluffig puff runt axeln och överarmen

Medier och konstarter 
 Puff (Facebook) – en funktion i Facebook
 Puff (journalistik) – en kort sammanfattning av en artikel
 Kapten Puff – en svensk tidning
 Piff och Puff – tecknade figurer
 Powerpuffpinglorna – en amerikansk-koreansk animerad TV-serie
 Puff en pappersdrake – en sång (engelska: Puff, the Magic Dragon)

Personer
 Theo Puff – en tysk fotbollsspelare som representerat Saarlands landslag

Sammansättningar
 Pufform – en giftig huggorm i Afrika
 Puffball –  ett svenskt punkrockband 1995–2005